Werwolf, een hoofdkwartier van Adolf Hitler in Oekraïne
 Weerwolven (militaire eenheid), een Duitse militaire eenheid in de Tweede Wereldoorlog, opgericht door Joseph Goebbels